Кирилл Бонфильоли (; ) — английский писатель, арт-дилер, редактор журнала и писатель комиксов. Автор серии романов о Мордекае.

Биография 
Сирил Эммануэль Джордж Бонфильоли родился в Истборне, на южном побережье Англии, в семье итало-словенца Эммануэля Бонфильоли и англичанки Дороти Бонфильоли, урождённой Пэллетт.

Во время Второй мировой войны его мать и брат погибли от авианалёта в 1942 году. Бонфильоли служил в британской армии с 1947 по 1954 год, затем учился в в Баллиол-колледже в Оксфорде. Женился, овдовел, женился во второй раз, после развода со второй женой жил в Сильвердейле в Ланкашире, затем на острове Джерси.

Умер от цирроза печени в 1985 году. У него было пятеро детей.

Карьера 
Был редактором журнала  с 1964 по 1966 год.

Бонфильоли известен в основном как автор цикла романов о жуликоватом арт-дилере Чарлзе Мордекае (на русском языке издана как «Трилогия Маккабрея» в переводе М. Немцова). По мотивам этих книг снят фильм «Мордекай» с Джонни Деппом в заглавной роли.

Библиография 
 The Mortdecai Trilogy / Трилогия Маккабрея
 Эндшпиль Маккабрея / Don’t Point That Thing at Me [= Mortdecai’s Endgame; Не тычьте в меня этой штукой]. — Лондон, Weidenfeld & Nicolson, 1972
 Гамбит Маккабрея / After You With the Pistol [= После вас с пистолетом]. — Secker and Warburg, 1979
 Что-то гадкое в сарае / Something Nasty in the Woodshedю. — Macmillan, 1976
 All the Tea in China. — Secker and Warburg, 1978
 The Great Mortdecai Moustache Mystery // completed by Craig Brown. — Black Spring Press, 1999 (издание закончено Крейгом Брауном уже после смерти Бонфильоли)
 
Вторая жена Бонфильоли Маргарет написала и составила посмертную антологию произведений и анекдотов под названием The Mortdecai ABC (Лондон: Penguin / Viking, 2001), ISBN 0-670-91084-8.

Примечания

Ссылки 
 Трилогия Мордекая на сайте «Лаборатория Фантастики»
 «Forgotten authors No 56: Kyril Bonfiglioli», The Independent.  
 Article on Bonfiglioli in The New Yorker